бордел, објекат за проституцију
 Brothel (филм), филм Ејми Водел из 2008.
 Бордел, слика Винсента ван Гога из 1888.
 The Brothel, албум норвешке уметнице Сусане Сундфер из 2010.